Tra due donne (Recours en grâce) – film del 1960 diretto da László Benedek
 Tra due donne – film del 2001 diretto da Alberto Ferrari